{{Конкурс красоты 
| Фото             =
| Описание_фото    = Ольга Алава, победительница Мисс Земля 2010
| Победитель       = Ольга Алава
| Страна           = | Дата             = 3 декабря, 2011 года
| Ведущие          = 
| Интервал-акт     = 
| Количество стран = 84
| Итоговых мест    = 16
| Место проведения = Университет Филиппинс, Кесон-Сити, Филиппины
| Телеканал хозяев = 
| Дебютировали     = 
| Отказались       = 
| Вернулись        = 
| Предыдущий       = 2010
| Следующий        = 2012
}}Мисс Земля 2011 () — 11-й ежегодный конкурс красоты, проводился 3 декабря 2011 года в Университет Филиппинс, Кесон-Сити, Филиппины. Конкурс красоты транслировался по Channel V в 8:00 p.m., на Star World транслировался в воскресенье, 4 декабря в 6:00 p.m., ABS-CBN и Studio 23 транслировался в тот же день в 10:30 p.m.. Была задержка телевизионного шоу на других канала Филиппины и всего мира.

Первоначально, конкурс планировался провести в Impact, Muang Thong Thani, Бангкок, Таиланд, но организаторы решили перенести конкурс красоты на Филиппины, из-за сильного наводнения в Таиланде.

Победительницей стала представительница Эквадора — Ольга Алава.

Три награды: представительница Бразилии Ориэлль Беннеттон, стала Мисс Воздух, представительница Филиппин Афина Империаль стала Мисс Вода и представительница Венесуэлы Каролин Медина стала Мисс Огонь.

Слоганом конкурса красоты был: “The Earth is Crying. Let the Earth Smile Again!”

 Результаты 

Победительницы конкурса Мисс Земля 2011:

 Специальные награды 
Следующие специальные награды были вручены:

 Ответ победительницы 

 Судьи 

 Экологическая деятельность 

 Участницы 

 Примечание 
 Дебют 
   Вернулись 

 Последний раз участвовали в 2005 году:
   Последний раз участвовали в 2007 году:
     Последний раз участвовали в 2009 году:
         Замены 
  - Kimberly Robateau replaced the winner of Miss Earth Belize 2011, Monique Habet, for undisclosed reasons.
  - Liza Elly Purnamasari was replaced by Inez Elodhia Maharani just one week before the pageant started.
  - Niven Khayo was replaced by Huda Naccache.
  - Alexandra Fretes was replaced by Nicole Huber (Miss World Paraguay 2011).
  - Tatiana Sayapina was replaced by Alena Kuznetsova.
  - Neema Kilago was replaced by Nelly Kamwelu (Miss Universe Tanzania 2011).
  - Abiola Hodge was replaced by Kara Williams.
  - Nguyễn Thái Hà was replaced by Phan Thị Mơ.

 Участие в других конкурсах красоты 
Участницы, которые соревновались на других международных конкурсах красоты или которые будут участвовать:

Мисс Вселенная 2006
  - Melissa Lacle
Мисс Вселенная 2009
  - Renate Cerljen (Топ 15)
Мисс Вселенная 2011
  - Nelly Kamwelu

Мисс Мира 2010
  - Cherry Ng
Мисс Мира 2011
  - Nicole Huber (Топ 30)

Мисс Интернешнл 2011
  - Nelly Kamwelu
Мисс Интернешнл 2012
  - Aline Decock
  - Xenia Likhaceva
  - Cherry Ng
  - Nicole Huber (4-я Вице Мисс)

Reina Hispanoamericana 2010
  - Caroline Medina (Победительница)
Reina Hispanoamericana 2011
  - Olga Álava (2-я Вице Мисс)
  - Anita Puertas
  - Marelissa Him (Мисс Конгениальность)

Miss Tourism Queen International 2011
  - Nelly Kamwelu (4-я Вице Мисс)

Miss Southern Africa International 2011
  - Nelly Kamwelu (Победительница)

Miss Asia USA 2011
  - Phan Thị Mơ (Топ 10)

Top Model of the World 2011
  - Anita Puertas (Top 15; 8th Place)

Miss Continente Americano 2011
  - Valeria Avendano

Miss Beauty of the World 2010
  - Renate Cerljen (4-я Вице Мисс)

Miss Teen International 2009
  - Šárka Cojocarová (2-я Вице Мисс)

Miss Globe Organisation 2008
  - Šárka Cojocarová (Топ 12)

Miss Coffee International 2012
 ''' - Ana Luisa Montufar

Примечание

См. также 
Мисс Вселенная 2011
Мисс Интернешнл 2011
Мисс Мира 2011

Ссылки 
 Официальный сайт
 Miss Earth Foundation
 Miss Earth Foundation Kids' I Love My Planet

Мисс Земля
События 3 декабря
Декабрь 2011 года
2011 год на Филиппинах
Кесон-Сити